

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2010
US Open – gra mieszana